Блок питания лабораторный (ЛБП) — блок питания (БП), дополненный определённым набором сервисных функций и имеющий документированную реакцию на различные нештатные ситуации, происходящие с подключенной к нему нагрузкой. С точки зрения метрологии, это измерительный прибор, хранящий эталон как минимум одной физической величины (электрическое напряжение) и воспроизводящий её с целью произведения электрических измерений в сопрягаемых приборах и их отладки.

В наиболее простом виде из часто используемых, лабораторный БП имеет регулировку выходного положительного напряжения в пределах 5 или 12 Вольт, имеет один выходной канал, не имеет защиты от перегрузки, как и прочих сервисных функций. Тем не менее, этого достаточно для некритичных, повседневных задач. Такие устройства нередко являются полностью самодельными или построенными самостоятельно из модулей-заготовок.

Более надёжные устройства, помимо регулировки выходного напряжения, могут иметь такие возможности:
 ограничение выходного тока, в том числе регулируемое;
 встроенные амперметр, вольтметр;
 несколько выходных каналов, с разной степенью зависимости между ними;
 защита от перенапряжения, от перетока мощности из нагрузки в БП;
 функция регулируемой (электронной) нагрузки;
 хранение нескольких заранее предустановленных режимов (комбинаций выходных параметров);
а также и иные свойства — в этом плане, лабораторные БП весьма разнообразны.

Важнейший параметр лабораторного БП — точность установки (воспроизведения) выходного напряжения. Помимо этого, есть и другие:
 пределы регулировки выходного напряжения, и в ряде случаев — тока;
 выходная мощность;
 уровень и частота пульсаций выходного напряжения;
 количество выходных каналов;
 точность (класс точности или количество знаков) встроенной измерительной головки (цифровой шкалы);
а также ряд специальных параметров и сервисных функций, таких как особо малые высокочастотные шумы, высокий КПД, защищённое исполнение, диапазон входных напряжений, дистанционное управление от ПЭВМ, и немало прочих.

См. также 
 ЛАТР

Литература 
 
 
 

Источники питания
Лабораторное оборудование